Георгий Дорофеевич Лопатин (1913—2003) — старший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Георгий Лопатин родился 23 августа 1913 года в селе Самара (ныне — Октябрьский район Еврейской автономной области). После окончания шести классов школы работал в машинно-тракторной станции. В июле 1941 года Лопатин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году он окончил курсы младших лейтенантов.

К июню 1944 года гвардии лейтенант Георгий Лопатин командовал взводом 166-го гвардейского стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Гомельской области Белорусской ССР. 24 июня 1944 года Лопатин вместе с тремя расчётами противотанковых ружей, выдвинувшись вперёд основных сил, уничтожил 4 пулемёта, благодаря чему пехота смогла продолжить наступления. Во время выхода к реке Птичь взвод Лопатина разгромил немецкую автоколонну, уничтожив 10 автомашин противника. 27 июля 1944 года Лопатин с товарищем успешно переправился через Птичь и захватил две лодки, после чего доставил их на восточный берег. В боях на плацдарме на западном берегу реки взвод отразил девять немецких контратак, продержавшись до переправы основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками» лейтенант Георгий Лопатин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6347.

В июне 1946 года в звании старшего лейтенанта Лопатин был уволен в запас. Проживал в различных сёлах в Еврейской автономной области. Последние годы провёл в селе Амурзет Октябрьского района. Умер 4 сентября 2003 года.

Был также награждён орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

Память 
В честь Лопатина названа школа в селе Благословенное Октябрьского района. В 2015 году его имя было увековечено на отдельном гранитном пилоне Аллеи Героев в Сквере Победы в Биробиджане.

Примечания

Литература 
 
 
 Подвиги их бессмертны. — 2-е изд., испр. и доп. — Хабаровск, 1985.

Командиры взводов в Великой Отечественной войне